34-я улица:

 34-я улица — улица города Нью-Йорка в Манхэттене.
 34-я улица — журнал об искусстве и развлечениях от , студенческой газеты Университета Пенсильвании.

См. также 
 Чудо на 34-й улице